

Patronyme 
 Carlo Lasinio (1759-1838), graveur sur cuivre et peintre 
 Giovanni Jona-Lasinio (1932-), professeur d'université et physicien théoricien italien, récipiendaire de la médaille Boltzmann et du prix Dannie Heineman pour la physique mathématique, membre de Académie des Lyncéens et Academia Europaea
 Giovanni Paolo Lasinio (1796-1855), peintre italien, fils de Carlo Lasinio

Autre 
 
 

Homonymie de patronyme italien